|-
| 148101 - ||  || 8 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 148102 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148103 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148104 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148105 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148106 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148107 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148108 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148109 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148110 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148111 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148112 - ||  || 8 septembrie 1999 ||  || , , 
|-
| 148113 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148114 - ||  || 30 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148115 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148116 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148117 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148118 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148119 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148120 - ||  || 14 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148121 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148122 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148123 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148124 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148125 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148126 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148127 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148128 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148129 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148130 - ||  || 13 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148131 - ||  || 9 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 148132 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148133 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148134 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148135 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148136 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148137 - ||  || 7 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 148138 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 148139 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148140 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148141 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148142 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148143 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148144 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148145 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148146 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148147 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148148 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148149 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148150 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148151 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 148152 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148153 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148154 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148155 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148156 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148157 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148158 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148159 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148160 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148161 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148162 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148163 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148164 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148165 - ||  || 14 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148166 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 148167 - ||  || 9 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148168 - ||  || 9 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148169 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148170 - ||  || 17 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148171 - ||  || 17 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148172 - ||  || 31 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148173 - || 2000 AT || 2 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148174 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148175 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148176 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148177 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148178 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148179 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148180 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148181 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148182 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148183 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148184 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148185 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148186 - || 2000 BG || 16 ianuarie 2000 || Eskridge || , 
|-
| 148187 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148188 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148189 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148190 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148191 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148192 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 148193 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148194 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148195 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148196 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148197 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148198 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148199 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148200 - ||  || 1 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-